Víctor Javier Cortés (Cáli, 26 de fevereiro de 1976) é um futebolista colombiano que atua como atacante. Atualmente está no Junior da Colômbia.

Futebolistas da Colômbia
Naturais de Cáli
Futebolistas do Club Deportivo Popular Junior Fútbol Club